Oleksandrivka puede referirse a:

Oleksandrivka, localidad del Raión de Bolhrad en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksandrivka, localidad del Raión de Kodyma en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksandrivka, localidad del Raión de Kotovsk en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksandrivka, localidad del Raión de Tarutyne en el óblast de Odesa (Ucrania).
Oleksandrivka, localidad del Raión de Oleksandrivka en el óblast de Donetsk (Ucrania)
 Oleksandrivka, localidad del Raión de Oleksandrivka (Kirovogrado) en el Óblast de Kirovogrado (Ucrania)